OKB ist eine Abkürzung für:

 Experimental-Konstruktionsbüro (russisch: опытно-конструкторское бюро), Entwicklungsinstitut der Luft- und Raumfahrttechnik
 Offener Kanal Berlin, Sendeanstalt
 Kryptowährung der OK Blockchain Foundation
 Obwaldner Kantonalbank, Bank in der Schweiz
 Oberpfälzer Kulturbund, Kulturverein in der Oberpfalz
 Österreichischer Kameradschaftsbund, Organisation österreichischer Soldaten
 Oberhessischer Künstlerbund, hessischer Künstlerverband
 Oberschenkelkunstbein, siehe Prothese
 Océ Knowledge Base, siehe Océ
 Oligoklonale Banden, Liquorbefund bei MS: Banden von oligoklonalen IgG in der Gelelektrophorese
 Ostkustbanan, historischer Name der Bahnstrecke Stockholm–Sundsvall

OKB